Andenæs ist der Familienname folgender Personen:
June Andenæs (* 1983), norwegische Handballspielerin
Ragnhild Andenæs (* 1977), norwegische Fechterin